Sarchi (orthographié Sarchi ou Sarchí) est un patronyme et un nom de lieu.

Patronyme 

 Joseph Sarchi alias Elia Morpurgo (v.1740-v.1830), rabbin, auteur, pédagogue, promoteur de la Haskala.
 Philippe Sarchi (vers 1765-1830), juriste, linguiste, philologue et grammairien hébraïque.
 Charles Sarchi (1803-1879), agent de change, essayiste.

Toponyme 

 Sarchí, village et centre d'artisanat du canton de Sarchí Norte, au Costa Rica ;
 Sarchí, canton dans la province d'Alajuela au Costa Rica.

Institutions 
 SARChI est l'abréviation de South African Research Chairs Initiative, programme sud-africain pour la recherche.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme